Сілезько-Малопольське підняття - височина в південній частині  Польщі. Підрозділяється на дві самостійні частини: східну  Малопольське височина і західну  Сілезьку височина.

Малопольська височина

Силезська височина

Джерела 
  Сілезько-Малопольське підняття.
  Малопольська височина.
  Силезська височина.

височини Польщі
Географія Малопольського воєводства
Географія Свентокшиського воєводство
Географія Опольського воєводства
Географія Сілезького воєводства